Епархия Жешува  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жешув, Польша. Епархия Жешува входит в митрополию Пшемысля. Кафедральным собором епархии Жешува является Собор Святейшего Сердца Иисуса.

История 
25 марта 1992 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Totus tuus Poloniae populus, которой учредил епархию Жешува, выделив её из архиепархии Пшемысля и епархии Тарнува.

Ординарии епархии 
 епископ Казимеж Гурный (25.03.1992 — 14.06.2013)
 епископ Jan Franciszek Wątroba (14.06.2013 — по настоящее время)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Totus Tuus Poloniae populus, AAS 84 (1992), стp. 1099

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Архиепархия Пшемысля